Антверпен (; ; ) — багатозначний термін.

Персоналії 
 Франклін Ван Антверпен (1941-2016) — американський суддя.
 Марія Ван Антверпен (1719–1781) — голландський солдат і трансвентит.
 Патрік Ван Антверпен (1944–1990) — бельгійський кінорежисер.

Топоніми 
 Антверпен — гористий острів, до 74 км у довжину, найбільший у архіпелазі Палмера (Антарктида).
 Антверпен — одна з десяти провінцій Бельгії.
 Антверпен — місто і порт у Бельгії в пониззі річки Шельда.
 Антверпен — один із районів Антверпена.
 Антверпен-Центральний — головний залізничний вокзал Антверпена.
 Антверпен — містечко у штаті Вікторія, Австралія.
 Антверпен — кілька населених пунктів у штатах Огайо, Мічиган та Нью-Йорк в США.

Див. також 
 Антверпен — повість чилійського письменника Роберто Боланьо 1980 року.
 Антверпен — професіональний бельгійський футбольний клуб з міста Антверпен.
 Дієцезія Антверпен — дієцезія римо-католицької церкви у Бельгії.

Інше 
 Облога Антверпена (1914) — облога та штурм німецькими військами бельгійського міста та фортеці Антверпен на початковій стадії Першої світової війни. 
 Музеї Антверпена — список музеїв міста Антверпена.
 Алегорія Антверпена — картина алегоричного характеру, фламандського художника Теодора Буйєрманса.
 Пейзаж Антверпена — картина фламандського художника Яна Вільденса.